Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 298001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 13 kwietnia 1996 do 27 lutego 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

298001-298100

298101-298200

298201-298300

298301-298400

298401-298500

298501-298600

298601-298700

298701-298800

298801-298900

298901-299000

Przypisy 

Lista planetoid 298001-299000